Fittipaldi est un nom de famille et un nom d'entreprise. Ce nom est surtout connu en Formule 1, notamment avec le double champion du monde Emerson Fittipaldi.

Patronyme 

 Emerson Fittipaldi (né en 1946), pilote automobile brésilien, champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974.
Wilson Fittipaldi (né en 1943), pilote automobile brésilien, frère d'Emerson, et fondateur de l'écurie de Formule 1 Fittipaldi Automotive.
Christian Fittipaldi (né en 1971), pilote automobile brésilien, fils de Wilson et neveu d'Emerson.
Pietro Fittipaldi (né en 1996), pilote automobile brésilien, petit-fils d'Emerson Fittipaldi, fils de Juliana Fittipaldi et de Carlos Da Cruz. 
Enzo Fittipaldi (né en 2001), pilote automobile brésilien, petit-fils d'Emerson Fittipaldi, fils de Juliana Fittipaldi et de Carlos Da Cruz.

Noms dérivés 
Fittipaldi est aussi un nom dérivé :
Fittipaldi Automotive, ancienne écurie de Formule 1, également connue durant ses premières années sous le nom Copersucar.